

Куряж — річка у Харківському районі Харківської області
 Куряж — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці